Каррье́р () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Каррьер, Жан Клод (1931—2021) — французский писатель, сценарист, актёр.
 Каррьер, Луи Кретьен (1771—1813) — французский военный деятель, дивизионный генерал, барон.
 Каррьер, Матьё (род. 1950) — немецкий актёр.
 Каррьер, Сергей Аркадьевич (1854—1919) — черниговский вице-губернатор в 1893—1894 гг., гласный Санкт-Петербургской городской думы.
 Каррьер, Эжен (1849—1906) — французский художник.
 Каррьер, Эли-Абель (1818—1896) — французский ботаник и садовод.
 Каррьер, Эрик (род. 1973) — французский футболист, полузащитник.

См. также 
  — многозначный термин.